Акко́льский райо́н () — административная единица в составе Акмолинской области Казахстана.

Административный центр — город Акколь.

География 
Район расположен на северо-востоке области, на обширном казахском мелкосопочнике. Площадь территории — 9,4 тыс. км², что составляет 6,43 % от всей территории области (6-й район по размеру территории в области). Протяжённость с севера на юг равна 95 км, с запада на восток — 160 км.

Граничит:
 на севере с районом Биржан сал,
 на северо-востоке, востоке с Степногорской городской администрацией,
 на юго-востоке с Ерейментауским районом,
 на юге с Шортандинским районом,
 на западе с Астраханским районом,
 на северо-западе с Буландынским районом.

Рельеф — равнинно-мелкосопочный (высота 200—400 м). Наиболее высокая — центральная часть (гора Домбыралы, 471 м). Разведаны месторождения золота, гранита, щебня и других строительных материалов. Климат континентальный. Зима холодная, продолжительная, средняя температура января −17—18°С; лето, жаркое, короткое, средняя температура июля 20°С. Годовое количество атмосферных осадков 350—400 мм. Главные реки: Калкутан, Талкара, Аксуат. Озёра мелкие, в основном соровые. Наиболее крупные: Итемген, Акколь, Балыктыколь, Шортанколь, Жарлыколь. Значительны запасы подземных вод. Территория Аккольского района находится в пределах степной зоны. Преобладают чернозёмные почвы. На межсопочных пространствах распространены типчаково-полынные степи. Леса занимают около 50000 га. Древесно-кустарниковый состав: осина, береза, тополь, шиповник, вишня степная. Водятся волк, лисица, барсук, корсак, степная пеструшка, суслик. В водоёмах — щука, сазан и другие. Функционируют заводы железобетонных конструкций, мясо- и молочный комбинаты, лесхозы и другие. Большая часть населения занята в сельском хозяйстве. Основное направление — зерновое хозяйство.

История 
Район был образован 3 сентября 1928 года в составе Акмолинского округа Казакской АССР СССР как — Ста́линский, с административном центром в селе Алексеевка.

После упразднения Акмолинского округа — в периоде 1930—1932 годов находился в прямом подчинении столицы Казакской АССР.

С 10 марта 1932 года в составе Карагандинской области, с 29 июля 1936 года — в Северо-Казахстанской, с 14 октября 1939 года — в Акмолинской.

В рамках Освоение целинных и залежных земель Казахской ССР в 1954 году, на территории района было образовано 6 совхозов: Ивановский, Искра, Минский, Новорыбинский, Одесский, им. Черняховского. В периоде 1954—1956 годов было освоено около 220 тыс. га новых земель.

В 1957 году на базе колхозов создаются совхозы им. Джамбула, «Заветы Ильича», «Урюпинский». В 1958 году на базе Ельтайской МТС организуется машинно-испытательная станция (МИС). Комсомольская машинно-тракторная станция преобразуется в ремонтно-техническую станцию. В 1961 году из оставшихся в районе колхозов образуются совхозы — «Трудовой», «Хлебороб», Откормсовхоз.

С 20 декабря 1960 года по 24 апреля 1961 года — находился в непосредственном краевом подчинении, в связи с расформированием Акмолинской области. С мая 1961 года — в составе Целиноградской области.

25 ноября 1961 года Сталинский район был переименован в Ленинский район, 2 января 1963 года — в Алексеевский.

В 1962 году создан Целинный филиал «ГОСНИТИ». В филиале 6 научно-исследовательских лабораторий и конструкторское бюро.

В 1963 году в связи с Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 2 января 1963 года об упразднении Шортандинского района, — территория Андреевского, Новокубанского, Петровского, Пригородного, Раевского, Казциковского, Новоселовского сельсоветов и Шортандинского поселкового совета (поссовета) была отнесена к административному подчинению Алексеевскому району. Однако Шортандинский район был вновь восстановлен в 1966 году.

В январе 1974 года северо-восточная часть Алексеевского района (совхозы Минский, Карабулакский, имени Черняховского) была отнесена ко вновь созданному Селетинскому району.

Указом Президента Республики Казахстан от 28 февраля 1997 года № 3370 «Об упразднении Селетинского района Акмолинской области»:
 Селетинский район Акмолинской области был упразднён, часть территорий (3 сельских округов) вошла в состав Алексеевского района.

Указом Президента Республики Казахстан от 14 ноября 1997 года № 3759 «О переименовании отдельных административно-территориальных единиц Акмолинской области и изменении их транскрипции»:
 Алексеевский район был переименован в Аккольский, город Алексеевка — в Акколь соответственно.

Постановлением акимата Акмолинской области от 11 апреля 2013 года № А-3/149 и решением Акмолинского областного маслихата от 11 апреля 2013 года № 5С-12-3 «Об изменении административно-территориального устройства города Степногорск, Аккольского, Ерейментауского и Шортандинского районов Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 24 апреля 2013 года № 3708):
 село Кырыккудык Черняковского сельского округа было передано в состав Степногорской городской администрации с общей площадью 3302 гектара в границах населённого пункта;
 оставшейся часть территории (105698 гектаров) была включена в состав Жалгызкарагайскому сельскому округу Аккольского района.

Население 

Урбанизация

Всего в районе лишь один населённый пункт имеет статус города — Акколь, в котором проживают 13 686 чел. или 54,77 % населения района (2022).

Национальный состав

Половозрастной состав 
По данным Национальной переписи населения Республики Казахстан 2009 года:

Административно-территориальное деление 
Аккольский район — как отдельная административная единица 2-го уровня Казахстана, включает в свой состав 9 административно-территориальных образований 3-го уровня, в том числе: 1 городскую администрацию, 7 сельских округов и 1 село.

Населённые пункты 
В Аккольском районе — 29 населённых пунктов.

Упразднённые населённые пункты 
Всесоюзная перепись населения 1989 года по Казахской ССР зафиксировала на территории Алексеевского района — 1 горсовет и 9 сельсоветов с 29 населёнными пунктами (28 из них — сельские).

После упразднения Селетинского района в 1997 году, в состав района вошли 3 сельского округа с 10 населёнными пунктами.

Решением Акмолинского областного маслихата, акима Акмолинской области от 6 июля 2001 года № С-10-10/135 «Об упразднении отдельных административно-территориальных единиц» (зарегистрированное управлением юстиции Акмолинской области 15 августа 2001 года № 711):
 сёла Ажибай Минского сельского округа, Бегачёвка Урюпинского сельского округа были переведены в категорию иных поселений и исключены из учётных данных в связи с выездом жителей.

Постановлением акимата Акмолинской области от 10 декабря 2009 года № а-13-532 и решением Акмолинского областного маслихата от 10 декабря 2009 года № 4С-19-5 «Об упразднении и преобразовании некоторых населенных пунктов и сельских округов Акмолинской области по Аккольскому, Аршалынскому, Астраханскому, Атбасарскому, Енбекшильдерскому, Зерендинскому, Есильскому, Целиноградскому, Шортандинскому районам» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 20 января 2010 года № 3344) — в связи с выездом всех жителей, были упразднены и исключены из учётных данных следующие населённые пункты:
 село Мирное Богенбайского сельского округа;
 село Хлебоприемное Минского сельского округа;
 село Селета Минского сельского округа было переведено в категорию иных поселений и включено в состав села Минское (административного центра Минского сельского округа).

Постановлением акимата Акмолинской области от 13 декабря 2013 года № А-11/556 и решением Акмолинского областного маслихата от 13 декабря 2013 года № 5С-20-10 «Об изменении административно-территориального устройства Акмолинской области» (зарегистрированное Департаментом юстиции Акмолинской области 21 января 2014 года № 3976):
 село Филипповка было переведено в категорию иных поселений и исключено из учётных данных;
 поселение села Филлиповка было включено в состав населённого пункта села Наумовка (административного центра сельского округа).

Книги об Аккольском районе 
 ISBN 9965-06-544-6 (УДК — 908, ББК — 2.6.89) Жармұханов Хайролла. Жер шежіресі — ел шежіресі (Ақкөл ауданы тарихынан) — Земля и люди (из истории Аккольского района) — Астана: 2012. — 220 б. — қаз, рус.

Примечания

Ссылки 
 Информационный портал акимата Аккольского района
 
 Фонд Земли "Устойчивое развитие"